Hurikán může být:

 Tropická cyklóna – meteorologický jev
 Hurikán (kniha) – kniha od Dicka Francise
 Hurikán (písnička) – písnička Dalibora Jandy
 Hurikán (film) – americký film z roku 2001
 Bob Hurikán – trampský historik, spisovatel a písničkář
 Hurikan (motocykl) – závodní motocykl z roku 1949, zkonstruovaný závodníkem Vladislavem Vlkem

Související články 

 Huracan – mayský bůh větru, bouří a ohně
 Hurricane – rozcestník

Externí odkazy